Il toponimo Ibănești può riferirsi a diverse località della Romania:

 Ibănești, comune del distretto di Botoșani
 Ibănești, comune del distretto di Mureș
 Ibănești, comune del distretto di Vaslui